Riegler ist ein deutschsprachiger Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Riegler ist ein Wohnstättenname oder ein Herkunftsname und stammt von Riegel, einem anderen Wort von Hügel. In Österreich ist der Name an 47. Stelle der auftretenden Familiennamen.

Namensträger 
 Ado Riegler (1906–1988), deutscher Schauspieler
 Alois Riegler (1861–1940), österreichischer Politiker (CS)
 Andreas Riegler (1820–??), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Christoph Riegler (* 1992), österreichischer Fußballtorwart

 David Riegler (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Dieter Riegler (* 1950), deutscher Schachspieler
 Florian Riegler (* 1982), italienischer Kletterer und Filmemacher

 Gregor Riegler (* 1950), österreichischer Schriftsteller
 Günter Riegler (* 1966), österreichischer Politiker (ÖVP) und Alpinist 
 Ina Riegler (* 1984), österreichische Künstlerin
 Ingrid Riegler (* 1950), österreichische Fernsehmoderatorin, Autorin und Schauspielerin
 Jan-Marc Riegler (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Johann Riegler (1929–2011), österreichischer Fußballspieler
 Johann Georg Riegler (1778–1847) deutscher Theologe 
 Johannes-Jörg Riegler (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler

 Manuela Riegler (* 1974), österreichische Snowboarderin
 Matthias Riegler (* 1993), österreichischer Handballspieler
 Michael Riegler (* 1979), Liechtensteiner Skirennläufer
 Philipp Riegler (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Robert Riegler (* 1963), österreichischer Bassist und Komponist
 Waltraud Riegler (* 1959), österreichische Erwachsenenbildnerin und LGBT-Aktivistin

Siehe auch 
 Rigler

Familienname